Sergej Alekseevič Čaplygin – fisico russo
 Chaplygin – cratere lunare
 4032 Chaplygin – asteroide della fascia principale